PlayStation Official Magazine — UK, обычно сокращённый как OPM, был журналом, базирующимся в Соединённом Королевстве, который освещал новости PlayStation, и созданным в 2006 году. Хотя первый выпуск распространялся с интервалом в три месяца, начиная со 2-го выпуска он стал ежемесячным. С выпуска 7 по выпуск 84 журнал выпускался с воспроизводимым диском Blu-ray; в основном он освещал игры и материалы для PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation VR и PlayStation 5. Он также охватывал материалы PlayStation Vita. Журнал освещал PlayStation, а также все аспекты HD-медиа в меньших деталях.

30 апреля 2021 года GamesRadar+ объявил, что Official PlayStation Magazine прекратит своё существование, сославшись на то, что «вместе с Sony мы почувствовали, что Official PlayStation Magazine наконец-то заслужил заслуженную отставку», и журнал будет перезапущен под названием Play. Персонал останется прежним, в то время как подписчики на OPM будут по-прежнему подписаны с сбросом номеров выпусков.

Official UK PlayStation Magazine 

Official UK PlayStation Magazine — ныне несуществующий журнал, выпущенный в ноябре 1995 года, чтобы совпадать с выпуском консоли PlayStation. Он вышел в 108 выпусках, последний из которых появился в газетных киосках в марте 2004 года. Первый номер разошёлся тиражом в 37 000 экземпляров. Примерно на полпути к выпуску аббревиатура в журнале изменилась с PSM на OPM (это было главным образом потому, что в 4 квартале 2000 года был выпущен другой журнал под названием PSM2, и чтобы не вызывать путаницы, аббревиатура официального журнала была изменена на OPM). За время своего существования журнал претерпел 3 конструктивных изменения: с 1 по 51, с 52 по 72 и, наконец, с 73 по 108.

Первой игрой, которая была рассмотрена, была Wipeout, получившая оценку 8/10. Последней игрой, которая была рассмотрена, была Ford Truck Mania, набравшая 7/10 баллов.

Журнал станет не только самым продаваемым журналом PlayStation magazine в Соединённом Королевстве, но и самым продаваемым журналом по видеоиграм в мире.К середине 1997 года PSM продавал более 150 000 экземпляров в месяц. В феврале 1999 года номер 42 (обложка игры: Metal Gear Solid), по данным ABC, собрал рекордные 453 571 экземпляров, обойдя крупнейшие британские журналы FHM, Maxim и Loaded.

Official UK PlayStation 2 Magazine 

Official UK PlayStation 2 Magazine (часто сокращённый до OPS2) был выпущен в декабре 2000 года как продолжение Official UK PlayStation Magazine, первоначально по цене £4,99. Он совпадал с выпуском консоли PlayStation 2. Каждый месяц журнал выпускался с прикреплённым к обложке воспроизводимым демо-DVD. Он разошёлся тиражом в 100 экземпляров, последний из которых поступил в продажу в июле 2008 года. Журнал обычно назывался сокращённо OPS2. За время своего существования он претерпел четыре конструктивных изменения: с 1 по 25, с 26 по 41, с 42 по 89 и, наконец, с 90 по 100.

Первой игрой, которая была рассмотрена, была Tekken Tag Tournament, которая получила оценку 8/10. Последней игрой, которая была рассмотрена, была SBK-08: Superbike World Championship, которая заработала 7/10. Журнал впоследствии стал самым продаваемым журналом по PlayStation 2 в Великобритании, достигнув пика с 197 348 читателями в 2002 году.

Целевая аудитория 
Вначале OPS2 был разработан для особых пользователей — хардкорных геймеров и предыдущих читателей, перешедших с оригинального Official UK PlayStation Magazine. Это продолжалось с выпуска 1 (декабрь 2000 года) по 25 (октябрь 2002 года). Начиная с 26-го выпуска перед журналом была поставлена задача привлечь более массовую, основную аудиторию. Это включало в себя полный редизайн. Начиная с выпуска 34, OPS2 снова изменился — однако на этот раз сохранил свой недавний редизайн. В решительной попытке привлечь более молодую мужскую аудиторию — по аналогии с независимыми журналами PlayStation 90-х годов — издание решило «просмотреть» девушек и матерей читателей и изменило скудно одетых женщин, вплоть до голой груди. Изменение получило неоднозначный отклик от читателей и не смогло значительно увеличить читательскую аудиторию. В свою очередь, журнал показал ещё один редизайн с 42-го выпуска. OPS2 сохранит эту золотую середину в течение следующих трёх лет, не используя ни чрезмерно мужскую, ни жёсткую позицию совершеннолетнего геймера. В последний год, когда PlayStation 2 вступила в более семейную стадию, OPS2 снова изменилась; на этот раз в последний раз. Начиная с 90-го выпуска журнал будет ориентирован на новых владельцев PS2 и молодых геймеров.

Награды 
 В 2004 году OPSM2 получил престижную награду Industry Dinner Magazine of the Year. 
 В 2004 году издание OPSM2 получило награду MCV’s Magazine Team of the Year. 
 В 1998 и 1999 годах OPSM получил престижную награду Industry Dinner Magazine of the Year.

Особенности 
Дизайн журнала соответствует одной и той же приблизительной структуре каждого выпуска. Повторяющиеся сегменты включают в себя:

 The Big 10, в котором обсуждаются десять самых важных новостей, связанных с PlayStation.
 Agenda, которая содержит графики продаж игр для всех трёх основных платформ PlayStation, а также Личную колонку и постоянных посетителей, таких как Culture, где большие фанаты PlayStation демонстрируют своё искусство, модели и дань уважения. На нём также демонстрируются новейшие гаджеты Sony (в основном телефоны и камеры), а также «Набор для похоти».
 Разделы предварительного просмотра и обзоров.
 Раздел фильмов Blu-ray, в котором рассматриваются последние выпуски Blu-ray.
 Контакт, в котором отображаются письма и электронные письма от читателей и на которые они отвечают, в этом разделе также есть уголок «Что на моём жёстком диске», где люди рассказывают о том, какие игры, видео, музыка, фотографии и друзья есть на их PS3, а также несколько постов на стене из Official U.S. PlayStation Magazine на странице Facebook.
 Каталог, в котором находится «Руководство покупателя» для игр основных платформ, а также для телевизоров высокой чёткости.

OPM 
Начиная с выпусков № 1 по № 51, журнал ежемесячно следовал установленному формату:

 Запуск (с кратким обзором игр, представленных на обложке диска, и письмом редактора)
 Обновление (новости, интервью и первые просмотры. С каждой страницей процент «Панели загрузки» увеличивался)
 Предварительная игра (предварительные просмотры)
 Письма (позже это было перенесено в конец журнала в раздел под названием «Загрузка вниз»)
 Особенности
 PlayTest (отзывы)
 Читы (позже названный «Совершенно секретно», специальный раздел, который был напечатан на переработанной бумаге)
 Загрузка Вниз
 На компакт-диске (демонстрационное управление игрой)
 В Следующем Месяце

OPS2 
 Шпион (новости и последние анонсы)
 Монитор (предварительный просмотр, за который проголосовали читатели)
 Особенности
 В Следующем месяце
 Письма
 Повтор (просмотр ранее просмотренных названий, обзор от А до Я, читы)
 Comedown (обзоры DVD и музыки)
 На диске

Демонстрационный диск 
Каждый месяц издание сопровождается установленным на обложке воспроизводимым демонстрационным диском — впервые для консольного журнала. Диск содержит демо-версии игр и другой контент, связанный с PlayStation, который необходимо загрузить и установить на жёсткий диск PS3.

Хотя некоторые демо-версии также доступны в PlayStation Network, на некоторых дисках будет присутствовать эксклюзивный контент. Также было заявлено, что в будущем журнал получит эксклюзивный контент, который будет опубликован на диске.

Обзоры 
Обычно одному члену команды поручается просмотреть определённую новую игру, хотя иногда другие сотрудники предоставляют «2up» или второе мнение. Иногда также есть круговые диаграммы для описания содержимого или того, что вы делаете в игре. Также используются полюса оценки для сравнения отзывов, а также для описания влияний. И, как и в случае с сегментом «2up», есть статья «dev talk», содержащая краткое высказывание разработчика игр. Отзывы оцениваются баллами из десяти возможных.

Журнал также вручает свою «высшую награду», Золотую награду, любой игре, которая, по мнению его сотрудников, «демонстрирует значительные инновации, почти безупречный игровой процесс, великолепную графику и долговременную привлекательность». Игры не обязательно должны иметь идеальную оценку 10 из 10, чтобы получить её; к тем, которые получили эту награду, относятся FIFA 09, FIFA 11, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Mirror’s Edge, Grand Theft Auto IV, Warhawk, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Call of Duty 4: Modern Warfare, Siren: Blood Curse, Uncharted: Drake’s Fortune, Soulcalibur IV, LittleBigPlanet, Resistance 2, Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction, Ratchet & Clank: A Crack in Time, Infamous, BioShock, Uncharted 2: Among Thieves, Killzone 2, Assassin’s Creed II, Heavy Rain и Red Dead Redemption для PlayStation 3; Tomb Raider: Anniversary для PlayStation 2; и God of War: Chains of Olympus и Final Fantasy Tactics: The War of the Lions для PlayStation Portable.

Единственной игрой, получившей рейтинг 0, была DVD-версия Time Traveler.

Редакционный состав 
По состоянию на выпуск 140, команда, указанная на первой странице журнала, состоит из:

 Иэн Дин — Редактор
 Милфорд Коппок — Главный художественный редактор
 Мириам Макдональд — Операционный редактор
 Оскар Тейлор-Кент — Редактор игр
 Джессика Кингхорн — Штатный писатель

Топ десять от читателей 
В выпуске 50 (октябрь 2010 года) журнал опубликовал результаты опроса читателей о величайшей игре для PlayStation, когда-либо выпущенной.

Игры Необитаемого Острова 
В последнем выпуске марта 2004 года журнал опубликовал свой список официальных 10 лучших игр для PlayStation всех времён.

Зал Славы 
С новым взглядом журнал опубликовал свой Зал Славы для каждой платформы.

Примечания

Ссылки 
 
 Архив официальных журналов PlayStation UK в Интернет-архиве

Появились в 2006 году в Великобритании
Ежемесячные журналы Великобритании
Журналы, появившиеся в 2006 году